Guermond ist der Familienname folgender Personen:

 Guermond I. (Bethsan) († nach 1174), Herr von Bethsan im Königreich Jerusalem
 Guermond II. (Bethsan), Herr von Bethsan im Königreich Jerusalem